Соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 1, 2, с 5 по 7, 9, 10, 13 и 14 июня. Приняли участие 103 спортсмена из 11 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований